Schlacht bei Kalisch steht für:

 Schlacht bei Kalisch (1706) während des Großen Nordischen Krieges
 Schlacht bei Kalisch (1813) während der Koalitionskriege